Сезон ФК «Ворскла» (Полтава) 2017—2018 - 22-й за ліком сезон полтавського футбольного клубу Ворскла у вищій лізі українського футболу і четвертий коли тренером був Василь Сачко. «Ворскла» брала участь у змаганнях Прем'єр-ліги та кубку України.

Гравці

Склад команди

Трансфери

Прийшли

Пішли

Передсезонні та товариські матчі

Змагання

Усі турніри

Чемпіонат України

Перший етап 
|}

Другий етап

Група 1 

|}

Підсумки загалом

Підсумки за туром

Матчі

Кубок України

Статистика гравців

Матчі та голи 

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Воротарі

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Захисники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Півзахисники 

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Нападники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Гравці, що пішли з команди під час сезону

Востаннє оновлено: 20 травня 2019

Бомбардири 

Востаннє оновлено: 20 травня 2018

«Сухі» матчі 

Востаннє оновлено: 20 травня 2018

Дисциплінарні покарання 

Востаннє оновлено: 20 травня 2018

Примітки

Посилання 
Official website

Ворскла
Сезони ФК «Ворскла» (Полтава)